Muschau steht für:

 Muschau (Grimma), ein Ortsteil der Stadt Grimma in Sachsen
 Muschau (Loit), ein Ortsteil der Gemeinde Loit in Schleswig-Holstein
 Muschau, deutscher Name von Mušov, eine Wüstung in Tschechien